Berends ist ein deutscher Familienname und Variante des Namens Behrendt.

Namensträger 
 Carl August Wilhelm Berends (1759–1826), deutscher Mediziner
 Ellen Berends (* 1955), niederländische Diplomatin
 Ernst Berends (1901–1975), deutscher Journalist und Chefredakteur
 Johannes Hermannus Berends (1868–1941), altkatholischer Bischof von Deventer
 John Berends (* 1956), niederländischer Politiker
 Julius Berends (1817–1891), preußischer Politiker und politischer Publizist
 Klaus Berends (* 1958), deutscher Maler, Bildhauer und Konzeptkünstler
 Wolfgang Berends (* 1966), deutscher Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch 
 Behrends
 Behrens
 Berend

Familienname
Deutscher Personenname